Лас Магдаленас има више значења:

 Лас Магдаленас (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Магдаленас (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Магдаленас, Гранха (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Магдаленас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Магдаленас (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Магдаленас (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику